Кастаньичча () — один из 15 кантонов департамента Верхняя Корсика, региона Корсика, Франция. INSEE код кантона — 2B10. Кастаньичча полностью находится в округе Корте. Кантон был создан в 2015 году.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Корсика уменьшилось с 30 до 15. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Кастаньичча был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из бывших кантонов Орецца-Алезани (23 коммуны), Камполоро-ди-Мориани (9 коммун), частично Фьюмальто-д’Ампуньяни (2 коммуны) и частично Моита-Верде (3 коммуны).

Коммуны кантона 
В кантон входят 37 коммун, из них главной коммуной является Сан-Николао.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату двух туров выборов. В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Кастаньичче была выбрана пара Эмили Албертини-Франчески и Марк-Антуан Николаи. Явка на выборы составила 47,59 %.

Примечания 

Кантоны департамента Верхняя Корсика